Lodo steht für:
 Lodo Alfano, italienisches Gesetz
 Lodo-Formation, geologische Formation in Kalifornien aus dem Paläogen
 Haploops lodo, Flohkrebs aus der Familie Ampeliscidae, Unterordnung Gammaridea
 Prachynella lodo, Flohkrebs aus der Überfamilie Lysianassidae, Unterordnung Gammaridea

Lodo ist der Familienname folgender Personen:
 Matteo Lodo (* 1994), italienischer Ruderer